Dieudonné – Adeodato in francese

Geografia 
 Dieudonné –  comune francese nel dipartimento dell'Oise nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Albert Dieudonné – attore, regista e scrittore francese
 Jean Dieudonné – matematico francese
 Pierre Dieudonné – pilota automobilistico belga